Plaats in Indonesië
 Linggapura (Tonjong), een plaats in het bestuurlijke gebied Brebes in de provincie Midden-Java
 Linggapura (Kawali), een plaats in het bestuurlijke gebied Ciamis in de provincie West-Java
Station in Indonesië
 Station Linggapura, een spoorwegstation in de provincie Midden-Java